Por Deer Park pode estar à procura de:
 Deer Park (Califórnia)
 Deer Park (Illinois)
 Deer Park (Maryland)
 Deer Park (Ohio)
 Deer Park (Texas)
 Deer Park (Washington)
 Deer Park (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos